La Compétition par équipes des Championnats du monde de ski alpin 2023 se déroule le   à Méribel en France. La Norvège, tenante du titre, qui a éliminé la France sans peine en quart de finale, perd en finale face aux États-Unis au bout du suspense, lors du quatrième duel qui oppose Tommy Ford à Timon Haugan : le Norvégien rate en effet son départ, tapant dans le portillon de départ la barre qui s'abaisse au feu vert, et manquant de partir en « soleil ». Le temps qu'il se rétablisse, son rival américain s'est déjà envolé pour une victoire 3-1.  L'équipe du Canada mène de son côté grand train en éliminant la Suisse en quart de finale avant de battre l'Autriche championne olympique 2022 dans le match pour la troisième place.

Classement FIS de la Coupe des Nations
Le tableau quit suit représente les 29 nations classées par la FIS avant les Mondiaux. Seules les équipes sur fond vert participent à la compétition

Médaillés

Résultats

Tableau final

Notes et références

Liens externes 

Championnats du monde de ski alpin 2023